Quatre classes de navires de la marine impériale japonaise puis de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom dAkizuki :
 la , une classe de douze destroyers construits durant la Seconde Guerre mondiale ;
 la classe Super Akizuki, une amélioration de la classe ci-dessus, annulée pendant la guerre ;
 la , une classe de deux destroyers en service de 1960 à 1993 ;
 la , une classe de quatre destroyers lance-missiles dont le premier est entré en service en 2012.